La flaqueza del bolchevique (novel·la)
 La flaqueza del bolchevique (pel·lícula)
 La flaqueza del bolchevique (teatre)